Tal steht für:
 Tal, geomorphologische Landform
 Tal (Siedlungsform), mittelalterliche Siedlung in Verbindung mit einer Burg
 Tal (Maske), traditionelle koreanische Maske
 Zimbel (Name in der indischen Volksmusik)
 Tala (Musik), rhythmische Struktur in der indischen Musik

Tal heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Tal (Oberpframmern), Ortsteil der Gemeinde Oberpframmern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Tal (Gemeinde Altenmarkt), Ort bei Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Tal (Gemeinde Loich), Ort bei Loich, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Tal (Gemeinde Schwarzenbach), Ort bei Schwarzenbach an der Pielach in Niederösterreich
 Tal (Gemeinde Braunau), Ort bei Braunau am Inn in Oberösterreich
 Tal (Gemeinde Burgkirchen), Ort bei Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Im Tal (Gemeinde Kirchham), Ortslage von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Tal (Gemeinde Natternbach), Ort bei Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Tal (Gemeinde Weilbach), Ort bei Weilbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Tal (Gemeinde Murau), Ort bei Laßnitz bei Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Tal (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortschaft von Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Tal (Gemeinde Berwang), Ortschaft von Berwang, Bezirk Reutte, Tirol
 Tal (Gemeinde Schloßböckelheim), Ortsteil von Schloßböckelheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

sowie:
 Tal (München), Straße in München
 Tal (Laßnitz, Sankt Lambrecht), Talpass in den Gurktaler Alpen, Steiermark
 Tal (Tobol), Nebenfluss des Tobol in Russland
 Tal (Teteriw), rechter Nebenfluss des Teteriw in der Ukraine
 Tal (Wüste), Wüste in Niger

Tal ist der Name folgender Personen:
 Tal (Vorname), hebräischer Vorname – dort auch zu Namensträgern
 Tal (Sängerin) (* 1989), israelisch-französische Sängerin
Familienname:
 Abraham Tal (* 1931), israelischer Philologe
 Alona Tal (* 1983), israelische Schauspielerin
 Erez Tal (* 1961), israelischer Moderator
 Ernst Peter Tal (1888–1936), österreichischer Verleger, Schriftsteller und Lyriker
 Idan Tal (* 1975), israelischer Fußballspieler
 Israel Tal (1924–2010), israelischer General
 Josef Tal (1910–2008), israelischer Komponist
 Lucy Tal (1896–1995), österreichisch-US-amerikanische Verlegerin, Übersetzerin und Filmdramaturgin
 Michail Tal (1936–1992), lettisch-sowjetischer Schachspieler
 Pierre Tal-Coat (1905–1985), französischer Maler
 Shiraz Tal (* 1974), israelisches Model
 Uriel Tal (1929–1984), israelischer Historiker
 Yaara Tal (* 1955), israelische Pianistin, siehe Duo Tal & Groethuysen

Tal, Weiteres:
 Verlag E.P. Tal & Co, ehemaliger österreichischer Verlag

TAL steht als Abkürzung für:
 TAL (Programmiersprache), Transaction Application Language, eine Programmiersprache von Tandem NonStop Systems
 Technology Alert List
 Teilnehmeranschlussleitung in der Telekommunikation
 Televisión América Latina, eine Dachorganisation lateinamerikanischer Fernsehsender
 Template Attribute Language, eine Templatesprache zur Generierung von HTML oder XML
 Terrestrische Ausrüstung leicht, ein fotogrammetrisches Meßsystem von Zeiß, siehe auch Fototheodolit
 Thuringia Airlines, ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Toyoda Automatic Loom Works
 Transaldolase, ein Enzym
 Transalpine Ölleitung, Rohöl-Pipeline von Triest nach Karlsruhe
 Transocean Air Lines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Transoceanic Abort Landing, ein Abbruchmodus des Space-Shuttle während des Aufstiegs
 Temperaturbeständiges Aluminium in einem Leiterseil zur Stromübertragung über Freileitungen

Siehe auch:
 Taal, Tala, Tall; Thal
 Das Tal; Im Tal
 Thal (Ortsname) – Orte, welche die alte Schreibweise beibehalten haben

TAL